Вела́ско ():
 Веласко — знатный испанский род баскского происхождения.
 Веласко, Алан (род. 2002) — аргентинский футболист.
 Веласко (ум. 816) — граф Памплоны.
 Веласко, Бернардо де (1742—1821) — испанский государственный деятель, колониальный чиновник, последний испанский губернатор Парагвая.
 Веласко, Доминга (1901—2015) — латиноамериканская активистка и супердолгожитель.
 Веласко, Конча (род. 1939) — испанская актриса, певица и танцовщица.
 Веласко, Луиза Сигея де (1522—1560) — испанская писательница, поэтесса-интеллектуал, педагог и гуманист. 
 Веласко, Мансуэто (род. 1974) — филиппинский боксёр.
 Веласко, Мануэла (род. 1975) — испанская актриса и телеведущая.
 Веласко, Мойзес (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Веласко, Педро (род. 1993) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Барселона» Гуаякиль.
 Веласко, Роэль (род. 1969) — филиппинский боксёр.
 Веласко, Хуан де (1727—1792) — эквадорский хронист.
 Веласко, Хуан Самбудио (1921—2004) — испанский футболист.
 Веласко, Эдвин (род. 1991) — колумбийский футболист.

Составные фамилии 
 Веласко-и-Кастилья, Луис де (1539—1617) — испанский дворянин и колониальный чиновник
 Веласко Альварадо, Хуан (1910—1977) — перуанский военный и политический деятель.
 Веласко Гарсия, Антонио Игнасио
 Веласко Гонсалес, Херонимо
 Веласко Дамас, Хуан
 Веласко Ибарра, Хосе Мария (1893—1979) — президент Эквадора.
 Веласко Карбальо, Карлос
 Веласко Льянос, Сантьяго
 Веласко Маруган, Анхель
 Парра Веласко, Антонио (1900—1994) — эквадорский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел.